Элвин Харви Хансен (; 23 августа 1887, , шт. Южная Дакота — 6 июня 1975, Александрия, шт. Виргиния) — американский экономист, представитель неокейнсианского направления в экономической науке. Его называют «американским Кейнсом».

Биография 
Получил степень бакалавра в Янктон-Колледже, Дакота, в 1910 году. Продолжил обучение в Висконсинском университете в Мадисоне. Преподавал в Миннесотском университете и Гарварде.

В 1933—1934 был директором исследовательского отдела Комитета исследований государственной политики в международных экономических отношениях при президенте Рузвельте. В 1937—1938 член Собрания советников президента по социальному обеспечению. В 1940—1945 работал экономическим советником Федеральной резервной системы.

После ухода на пенсию из Гарвардского университета в 1957 году преподавал как приглашённый профессор в Бомбейском университете и во многих университетах США.

В 1938 году стал кейнсианцем. Автор «инвестиционной» теории экономического цикла. Президент Американской экономической ассоциации в 1938 г. Награждён медалью Фрэнсиса Уокера (1967 г.).

Основные произведения 
 «Теория экономических циклов» (Business Cycles Theory, 1927);
 «Экономическая политика и полная занятость» (Economic Policy and Full Employment, 1947);
 Денежная теория и финансовая политика = Monetary Theory and Fiscal Policy. / Пер. с англ. и ред. пер. В. Е. Малевича. Центр эволюц. экономики. — М. : Дело, 2006. — 311 с. : ил., табл. — ISBN 5-7749-0418-0
 Экономические циклы и национальный доход — М: Финансовая академия, 2008. — 466 с. (Business Cycles and National Income, 1951);
 «Доллар и международная валютная система» (The Dollar and the International Monetary System, 1965).

Примечания

Литература 
 
 
 

Кейнсианцы
Награждённые медалью Фрэнсиса Уокера
Выпускники Висконсинского университета в Мадисоне
Выпускники Колледжа литературы и наук Висконсинского университета в Мадисоне